Leandro Lima (ator)
 Leandro Lima (futebolista)
 Leandro Lima (teólogo)

Desambiguação